Го́рская — женская форма фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Горская, Алла Александровна (1929—1970) — советская художница и деятель правозащитного движения.
 Горская, Вера Алексеевна (1873 — ?) — русская артистка балета Мариинского театра.
 Горская, Елизавета Юльевна (1900—1987) — советская разведчица.
 Горская, Наталья Александровна (урождённая Кожина; 1930—2004) — советский и российский учёный-историк.
 Горская, Натэлла Всеволодовна (1928—2008) — русская поэтесса и переводчица.
 Горская, Яна (род. 1973) — американская кинематографистка.

Псевдоним 
 Горская, Розалия Григорьевна (урождённая Файнберг, в замужестве Экскузович; 1891—1984) — оперная певица и педагог.
 Е. Горская (1815—1878) — псевдоним российской писательницы и журналистки Натальи Шаликовой.

Топонимы

Населённые пункты 
 Горская  — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Горская — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Горская — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Горская — деревня в Пермском районе Пермского края.

Прочее 
 Горская — река, левый приток реки Муруптума-Тари, бассейн озера Таймыр.
 Горская — исторический район Красного Села.
 Горская — исторический район Сестрорецка.
 Горская — остановочный пункт Октябрьской железной дороги. См. также 
 
 
 Горская Порада
 Горская республика
 
 Горска — село в Болгарии.